Mina može značiti:

 Mina - eksplozivno tijelo;
 Mina (jedinica) - antička jedinica mase;
 Mina (pjevačica) - talijanska pjevačica;
 Mina (Indija) - etnička grupa u Indiji;
 Mina (Hvar) - uvala na otoku Hvaru;
 Mina (biologija) - tragovi lisnih minera na biljkama.

da:Mine
de:Mine
en:Mine
eo:Mino
fr:Mine
id:Ranjau
nl:Mijn
nn:Mine
pt:Mine